Бронево́й автомоби́ль (укорочено, бронеавтомобиль, сокр. БА, уст. блиндированный автомобиль, простореч. броневик, позднее бронированный автомобиль):
 Бронеавтомобиль — тип специального броневого автомобиля (боевая машина) забронированная или с броневым корпусом и вооружением.
 Специальный автомобиль (гражданский) —  оснащённый броневой защитой, предназначенный для перевозки людей, денег, ценных и особо опасных грузов, обеспечивающую защиту жизни и здоровья людей, сохранность ценностей и безопасность особо опасных грузов от воздействия средств поражения.
 Инкассаторская бронированная машина — предназначена для защиты инкассаторов от вооруженного нападения
 Представительская бронированная машина — предназначена для защиты пассажиров от вооруженного нападения
 Научно-исследовательская бронированная машина — предназначена для защиты учёных от ураганов.

См. также 
 Папамобиль
 Боевая бронированная машина
 Машины специальных подразделений
 Айронхайд — автобот из вымышленной «Вселенной трансформеров».

Примечания